YHA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Hope Simpson (Terranova e Labrador) (Canada)